Орсеоло (, ) — знатная венецианская семья, происходящая от Орсо Ипато и его сына Теодато.

Дала Венецианской республике 3-х дожей:
 Пьетро I (928—997) — 23-й венецианский дож (976—978);
 Пьетро II (961—1009) — 26-й венецианский дож (991—1009), сын Пьетро I;
 Оттон (992—1032) — 27-й венецианский дож (1009—1026), сын Пьетро II.
К этому же роду принадлежал венгерский король Петер — сын дожа Оттоне.

Генеалогия

Литература 
 

Патрицианские роды Венеции